Слоупно може бити:

 Слоупно (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Слоупно (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република